Cet article présente les résultats détaillés du simple filles de tennis aux Jeux olympiques d'été de Los Angeles (en démonstration) qui est disputé du 6 au .

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Simple garçons de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1984

Liens externes 
   Document ITF : tous les tableaux détaillés de toutes les épreuves
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1984
Jeux olympiques